Николай Акулов:
 Акулов, Николай Иосифович (более известен под фамилией Сказбуш; 1903—1989) — русский писатель.
 Акулов, Николай Петрович (1811—1865) — контр-адмирал российского флота.
 Акулов, Николай Сергеевич (1900—1976) — советский физик и педагог.